Pituranthos virgatus är en flockblommig växtart som beskrevs av Bénédict Pierre Georges Hochreutiner. Pituranthos virgatus ingår i släktet Pituranthos och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
virgatus